Tarup kan henvise til flere stednavne:
 Tarup (Odense) – en bydel i Odense i Paarup Sogn, Odense Kommune
 Tarup (Sønder Nærå Sogn) – en landsby og et ejerlav i Sønder Nærå Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Tarup (Flensborg) – bydel i Flensborg